Robbery Under Arms může být:
 Robbery Under Arms – román australského spisovatele Thomase Alexandera Brownea (pod pseudonymem Rolf Boldrewood) z let 1882–1883
 Robbery Under Arms (film, 1907, MacMahon) – australský němý film režiséra Charlese MacMahona z roku 1907
 Robbery Under Arms (film, 1907, Tait) – australský němý film producentů Taitových z roku 1907
 Robbery Under Arms (film, 1920) – australský němý film režiséra Kennetha Bramptona z roku 1920
 Robbery Under Arms (film, 1957) – britský film režiséra Jacka Leeho z roku 1957
 Ozbrojený přepad (v originále Robbery Under Arms) – australský film režisérů Donalda Crombieho a Kena Hannama z roku 1985